Долтон има више значења:
 Долтон (Јужна Дакота)
 Долтон (Илиноис)